

Пшилубе — село в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшилубе — село в гміні Затори Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Пшилубе — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства